Jacek Bednarek ist der Name folgender Personen:

* Jacek Bednarek (Musiker) (1944–1990), polnischer Jazzmusiker und Komponist
 Jacek Bednarek (Leichtathlet) (* 1964), polnischer Geher